SEG est une entreprise française spécialisée dans l'isolation électrique ;
SEG était le code de la province de Ségovie, sur les plaques d'immatriculation espagnoles jusqu'en 1971 ;
 La Société d'éditions générales était un éditeur de petit format entre 1953 et 1969 ;
 SEG est l’abréviation communément utilisée pour le Supplementum Epigraphicum Graecum ;
 SEG est une entreprise publique spécialisée dans la distribution de l'eau en Guinée.